

Водсворт — місто, штат Огайо
 Водсворт — селище, штат Іллінойс
 Водсворт — переписна місцевість, штат Невада
 Водсворт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк